Orhan Mustafi (ur. 1990) – szwajcarski piłkarz
 Shkodran Mustafi (ur. 1992) – niemiecko-albański piłkarz